Unión steht für:
 Unión (Montevideo), Stadtviertel von Montevideo, Uruguay
 Unión (San Luis), Ort in Argentinien
 Unión (Paraguay), Ort in Paraguay
 Departamento Unión, Departamento in der Provinz Córdoba, Argentinien
 Club Atlético Unión, argentinischer Sportverein aus Santa Fe
 Unión (Schiff, 1865), Fregatte der peruanischen Marine (1865)
 Unión (Schiff), Segelschulschiff der peruanischen Marine (2016)

Siehe auch:
 Union
 Cabo Unión
 La Unión
 Villa Unión